sośnina:

1. las, zagajnik sosnowy

2. drewno sosnowe

3. świeże gałęzie sosny

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 12, w tym 1 podstawowa
 Sośnina – przysiółek wsi Dworki w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Nowa Ruda
 Sośnina – osada leśna w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Łaszczów
 Sośnina – część wsi Włosienica w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Oświęcim
 Sośnina – część wsi Chłopice w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Chłopice
 Sośnina – część wsi Wietrzno w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Dukla
 Sośnina – część wsi Giedlarowa w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Leżajsk
 Sośnina – część wsi Nowe Sioło w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Cieszanów
 Sośnina – część wsi Dąbrówki w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Czarna
 Sośnina – część wsi Zaborów w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Czudec
 Sośnina – część wsi Lubla w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Frysztak
 Sośnina – przysiółek wsi Krężoły w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław
 Sośnina – część wsi Straszów w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Mniów

Inne 
 Sośnina – historyczna kolonia w Katowicach
 Sośnina – wieś na Ukrainie, w rejonie żółkiewskim
 Sośnina – nazwa wsi Futory w latach 1977-1981
 Sośnina – wzniesienie w południowo-zachodniej Polsce w Sudetach Środkowych, w Kotlinie Kłodzkiej.

Zobacz też 
 Sośni, Sośnia, Sośnie, Sośniak, Sośniakówka, Sośnica, Sośnice, Sośnicowice, Sośniny

Przypisy